Mahrez peut désigner :
 Brahim Mahrez (1972-), un chanteur français;
 Riyad Mahrez (1991-), un footballeur algérien;
 Sidi Mahrez (951-1022), saint tunisien.